Андріївський — прізвище, власні назви, топоніми, що походять від слов'янського імені Андрій.

Персоналії 

Андріївський — українське прізвище:

 Андріївський Дмитро Іоякимович, керуючий Південно-Західними залізницями (1880—1895).

Релігія 
 Андріївський (Янчин) монастир — православний жіночий монастир давнього Києва споруджений Великим князем Всеволодом Ярославичем для своєї доньки Янки (Анни) у 1086 році.
 Андріївська церква — барокова церква Святого Андрія у Києві, збудована в 1747–1762 роках за проектом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі на Андріївській горі в пам'ять відвідин Києва імператрицею Єлизаветою Петрівною.

Топоніми 

 Андріївський — () — село Верхньовілюйського улусу, Республіки Саха Росії. Адміністративний центр Едюгейського наслегу.
 Андріївське — село в Конотопському районі Сумської області.

Адміністративно-територіальні одиниці 

 Андріївський район — назви кількох ліквідованих районів у республіках колишнього СРСР.
 Андріївський район — адміністративний район СРСР, що існував з 1923 по 1930 і з 1935 по 1962 роки в складі Запорізької області УРСР. Центр — село Ново-Павлівка (до грудня 1924), село (з 1957 — смт) Андріївка (1924—1930, 1935—1962 рр.).
 Андріївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття.
 Андріївська селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 Андріївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

Вулиці 
 Андріївська вулиця — назва вулиць в різних населених пунктах України та Російської Федерації.
 Андріївський провулок — назва провулків в різних населених пунктах.
 Андріївський узвіз — назви узвозів та інших міських топонімів в Україні.

Природоохоронні об'єкти 

 Андріївський заказник — ботанічний заказник місцевого значення в Україні, розташований у межах Кролевецького району Сумської області, неподалік від села Боцманів.
 Андріївський заказник — ландшафтний заказник місцевого значення в Україні, розташований у межах Вишгородського району Київської області.
 Андріївський ліс (також відомий як Макаренський сад) — лісовий заказник місцевого значення. До заказника належать залишки панського парку у вигині річки Гайчур, біля північної околиці села Андріївка. Назва Макаренський сад — в честь його засновника Андрія Макаренка, чия садиба колись тут розташовувалася.
 Андріївський ліс (урочище) — колишня територія природно-заповідного фонду (з 1979 року) на землях Миколаївського району Миколаївської області (околиці с. Андріївка).

Власні назви 

 Андріївський залізничний міст — міст Малого кільця Московської залізниці через Москву-ріку у Москві, у межах станції Канатчиково. Сучасний міст побудований в 1999—2000 роках поблизу місця, на якому стояв старий Андріївський (Сергієвський) залізничний міст спорудження 1905—1907 рр.
 «Андріївський» — ресторанний комплекс у Тернополі, споруджений у 2001 році.

Інше 

 Андріївський хрест ( від  з  та : десять асів, число 10 у лат. формі «X») — зображення хреста у формі літери Х.

Див. також 

 Андрієвський (значення)

Примітки